Fågelholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fågelholmen, Nagu, Egentliga Finland, Åboland,

Sverige 

 Fågelholmarna, öar och fågelskyddsområde, Hallands län,